Pandora’s Piñata (с англ. «Пиньята Пандоры») — третий студийный альбом шведской авангард-метал-группы Diablo Swing Orchestra, выпущен 14 мая 2012 года лейблом Candlelight Records в Европе и 22 мая лейблом Sensory Records в Северной Америке. Онлайн издание Metal Temple поставило альбому наивысшую оценку — 10 баллов из 10 возможных. На песню «Black Box Messiah» был снят клип, срежиссированный Класом Ертбергом.

Список композиций

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Diablo Swing Orchestra